Николя Ванье (; род. 5 мая 1962 года) — французский ,  и .

Биография 
Николя Ванье родился в Сенегале, где его отец проходил военную службу. Он вырос в Солони, во 
Франции, на ферме, принадлежавшей его деду и окончил Высшую школу международного агропромышленного развития.

В 1983 году Ванье начал путешествие на каноэ по Крайнему Северу от Шеффервилля до залива Унгава по следам индейского племени Монтанье на собачьих упряжках. Результатом этой экспедиции стала его первая книга Grand Nord и документальный фильм Les coureurs de bois (1985), снятый для телеканала Antenne 2.

В 1986 и 1987 годах он путешествовал по Скалистым горам и Аляске.

В 1990 и 1991 годах он отправился в 7000-километровую экспедицию по Сибири из Монголии к Северно-Ледовитому океану. В 1993 году Ванье вернулся в Сибирь, где жил повседневной жизнью семьи кочевников-пастухов.

С 1994 по 1995 год Ванье вместе с женой и годовалой дочерью совершили путешествие через Скалистые горы на Аляску. Художественный фильм по мотивам их экспедиции «Дитя снегов» вышел в кинотеатрах в декабре 1995 года.

В 2004 году выходит в прокат фильм Николя Ванье «Последний зверолов». Картина рассказывает историю одного года из жизни Нормана Винтера, одного из последних представителей американских трапперов (охотников на пушного зверя).

В 2005-2006 годах Николя Ванье проехал 8000-километровый маршрут за 4 месяца от озера Байкал до Москвы. Экспедиция получила название «Сибирская одиссея».

Затем режиссёр готовит новую экспедицию, от самого большого океана до самого большого озера в мире: от Тихоокеанского побережья до Байкала через Маньчжурию, Монголию и часть южной Сибири. Он также готовится к экранизации своего романа «Золото под снегом», который описывает историю юного американца в конце XIX века, во времена золотой лихорадки на Клондайке.

Николя Ванье является активным защитников природы. В частности, он возглавляет и поддерживает проект «Школа действия!» (L'école agit!), основанную Министерством национального образования Франции, целью которой является продвижение экологии и устойчивого развития в школе.

Фильмы 
Фильм «Волк» был выпущен в конце 2009 года и представлен на Каннском кинофестивале 2010 года. Фильм рассказывает о жизни племени эвенов в Северо-Восточной арктической Сибири, существующих за счёт больших стад северных оленей, что предполагает их защиту от нападений волков.

В декабре 2013 года вышел семейный фильм «Белль и Себастьян», повествующий о дружбе мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль. Фильм собрал в мировом прокате более 100 млн долларов.

10 мая 2019 году в мировой прокат вышла картина «Расправь крылья», основанная на биографии Кристиана Муллека. По сюжету фильма Тома навещает во время каникул своего отца Кристиана, орнитолога, занятого экспериментом по спасению диких гусей. Поначалу подростку, увлечённому гаджетами и играми, жизнь на природе кажется скучной — однако все меняется, когда появляются птенцы. Когда птицы подрастают, Тома и Кристиан отправляются с ними в Норвегию. Здесь, волей случая, мальчик, подобно сказочному Нильсу, отправляется в необычайное путешествие с дикими гусями. Фильм вышел в российский прокат 23 января 2020 года.

Произведения

Фильмы 
 1985 — Les coureurs de bois (документальный)
 1988 — «Караван» / Caravane
 1988 — «Открытые реки» / Rivières ouvertes
 1988 — «Распределение воды» / Partage des eaux
 1989 — «Путь трапперов в Лабрадоре» / La course des trappeurs au Labrador (документальный)
 1992 — «К северу от зимы» / Au nord de l’hiver 
 1995 — «» / L'Enfant des neiges (документальный)
 1997 — «Зима собак» / Un hiver de chiens
 1999 — «Белая одиссея» / L'Odyssée blanche
 2004 — «Последний зверолов» / Le Dernier Trappeur (документальный)
 2006 — «Снежные псы» / Chiens des neiges
 2006 — «Сибирская одиссея» / L’Odyssée sibérienne 
 2007 — «Великая одиссея 2007 года» / Grande Odyssée 2007
 2008 — «Волк» / Loup (художественный)
 2013 — La dernière meute
 2013 — «Белль и Себастьян» / Belle et Sébastien (художественный)
 2015 — «Белль и Себастьян: Приключение продолжается (художественный)
 2027 — «Белль и Себастьян: Друзья навек» (художественный)
 2014 — «» / L'Odyssée sauvage (документальный)
 2017 — «» / L'école buissonnière (художественный)
 2019 — «Расправь крылья» / Donne-moi des ailes (художественный)
 2020 — «Поли» / Poly (художественный)

Книги 
 1988 — «Великий Север» / Grand Nord
 1988 — Le Triathlon historique 
 1988 — «Северное одиночество» / Solitude nord 
 1992 — Transsibérie, le mythe sauvage 
 1993 — «Жизнь на Севере» / La Vie en nord 
 1994 — «Белое одиночество» / Solitudes blanches (роман)
 1994 — Otchum, chef de meute 
 1995 — «Дитя снегов» / L'Enfant des neiges 
 1997 — «Зима» / Un hiver 
 1997 — «Север» / Nord (альбом)
 1997 — Robinson du froid 
 1998 — Le Grand Brâme 
 1998 — Destin Nord 
 1998 — «Территория» / Territoire 
 1998 — «Тайга» / Taïga (иллюстрированное переиздание Transsibérie) 
 1999 — «Белая одиссея» /L'Odyssée blanche 
 2000 — C'est encore loin l'Alaska... 
 2001 — Le Chant du Grand Nord: Le Chasseur de rêve, том I; La Tempête blanche, том II 
 2003 — Le Voyageur du froid 
 2004 — «Золото под снегом» / L'Or sous la neige (роман) 
 2004 — «Последний зверолов: создание фильма» / Le Dernier Trappeur : Making of
 2004 — «Последний зверолов» / Le Dernier Trappeur (иллюстрированное издание для детей)
 2006 — «Сибирская одиссея» / L'Odyssée sibérienne 
 2007 — Mémoires glacées 
 2008 — «Волк» / Loup (роман) 
 2008 — «Волк» / Loup (фотоальбом о фильме, Éditions du Chêne)
 2009 — «Волк» Loup (книга комиксов, художники Éric Stalner, Pierre Boisserie)
 2011 — L'Or sous la neige (книга комиксов, художники Éric Stalner, Jean-Marc Stalner)
 2011 — La Passion du Grand Nord (30 лет экспедиций в фотографиях, Éditions du Chêne) 
 Le Grand Voyage
 2011 — Mohawks et les Peuples d'en haut, том I
 2012 — La Quête de Mohawks, том II
 2013 — «Белль и Себастьян» / Belle et Sébastien 
 2014 — «С моими собаками» / Avec mes chiens 
 2015 — «Великий путь» / La Grande Course 
 2016 — Les Pieds sur terre. Encyclopédie de la nature mois par mois
 2017 — «Лесная школа» / L'École buissonnière
 2019 — «Расправь крылья» / Donne-moi des ailes, XO Editions
 2020 — «Поли» / Poly, XO Editions

Примечания

Ссылки 
 биография 
 сайт фильма «Волк» 

Путешественники Франции
Экоактивисты Франции‎